

Géographie 

 Mun : commune française du département des Hautes-Pyrénées
 Mun : rivière du nord-est de la Thaïlande
 Tuen Mun : ville de la région administrative spéciale de Hong Kong
 Parc rural de Shing Mun
 Barrage Pak Mun
 Avenue Albert-de-Mun

Personnalités 

 Mun, roi de Balhae en Corée entre 737 et 793 ;
 Famille de Mun, Albert de Mun, Bertrand de Mun, Claude-Adrien de Mun comtes ou marquis de Mun ;
 Mun Je-yong, réalisateur et scénariste sud-coréen ;
 Mun Ji-hee, biathlète sud-coréenne ;
 Mun Ji-yun, judokate sud-coréenne ;
 Mun Jun, patineur de vitesse sud-coréen ;
 Thomas Mun, homme d'affaires et économiste anglais ;
 Viviane Mun Yeong-in, martyre coréenne.

Voir aussi 
 Mun : religion
 Mun coréen : principale monnaie de la Corée de 1633 à 1892
 Lycée Albert-de-Mun
 Aina mun pitää : chanson
 Modèle des Nations unies (Model United Nations, MUN en anglais) ;
 Université Memorial de Terre-Neuve.